Plowright ist der Familienname folgender Personen:

 Jensen Plowright (* 1998), australischer Radrennfahrer
 Joan Plowright (* 1929), britische Schauspielerin
 Jonathan Plowright (* 1959), britischer Konzertpianist
 Rosalind Plowright (* 1949), britische Opernsängerin 
 Walter Plowright (1923–2010), britischer Veterinärmediziner, Pathologe, Mikrobiologe und Parasitologe